Българската певица Сани е действащ изпълнител от 1997 до 2003 г. През тези години работи с две музикални компании „Ара Аудио-видео“ и „Милена рекърдс“. В дискографията си има издадени 4 студийни албума и 13 видеоклипа.

Албуми

Студийни албуми

Самостоятелни песни 
 Умирам от любов (1998)
 Китчице (2001)

Видеоклипове

Източници 

Портал:Музика/Тематични статии
Дискографии на български изпълнители
Дискографии на български попфолк изпълнители